Deux navires de la Royal Australian Navy ont porté le nom de HMS Glenelg, d'après la ville de Glenelg en Australie-Méridionale :
 le , une corvette de la  en service entre 1942 et 1946, vendue pour démolition en 1957 ;
 le , un patrouilleur de la  en service en 2008, toujours actif en 2012.

Glenelg